Pinke steht für:

 Pinke (Schiffstyp), ein Segelschiffstyp
 die Endkappe eines Schnürsenkels, siehe Schnürsenkel #Arten und Materialien
 Geld in der Gauner- und Umgangssprache, siehe Geld#Volkstümliche Bezeichnungen
 ein historisches Würfelspiel, siehe Glückshaus

Pinke ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Pinke (1898–1941), Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime
 Tibor Pinke (* 1959), ungarischer Badmintonspieler

Siehe auch: